Crystal Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Crystal Airport (Kalifornien)
 Crystal Airport (Michigan)
 Crystal Airport (Minnesota)
 Crystal Airport (Oklahoma)